Antonio di Vincenzo – architetto italiano
 Maurizio Di Vincenzo – fumettista italiano
 Mauro Di Vincenzo – allenatore di pallacanestro italiano
 Rosario Di Vincenzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sibilla Di Vincenzo – marciatrice italiana
 Yésica Di Vincenzo – modella argentina

Pagine correlate 
De Vincenzo